La Superliqa azera di pallavolo femminile 2013-2014 si è svolta dal 17 ottobre 2013 al 18 aprile 2014: al torneo hanno partecipato 6 squadre di club azere e la vittoria finale è andata per la sesta volta consecutiva al Rabitə Bakı Voleybol Klubu.

Regolamento
La competizione prevede che tutte le squadre si incontrino in due volte in gironi di andata e ritorno, al termine dei quali si disputano i play-off scudetto.

Squadre partecipanti

Campionato

Regular season

Primo round

Secondo round

Terzo round

Classifica

Play-off

Semifinali

Finale

Finale 3º/4º posto

Classifica finale

Premi individuali

Collegamenti esterni

Pallavolo nel 2013
Pallavolo nel 2014
 2013-2014